Bisimbre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bisimbre (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Bisimbre (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar